Scio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chios (ö), Nordegeiska öarna, 
 Chios (prefekturhuvudort), Nordegeiska öarna,

USA 

 Scio (ort i USA, New York), Allegany County, 
 Scio, Ohio, ort, Harrison County, 
 Scio (ort i USA, Oregon), Linn County, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar